Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 1999/2000 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získali Petr Sýkora, Bobby Holík a  Patrik Eliáš s týmem New Jersey Devils.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL